William Nylander (1996-) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Wilhelm Nylander (1822-1899) botaniste et un entomologiste finlandais.